В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Леслі Гант 4-6, 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Переможниця)
  Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Керрі Мелвілл (2-ге коло)

 Джанет Ньюберрі (чвертьфінал)
 Валері Зігенфусс (2-ге коло)
 Леслі Гант (фінал)
 Бетті Стеве (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA New Jersey